Inaugurujące zawody w Letnim Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017 odbyły się 11 sierpnia w Courchevel. Konkurs został przeprowadzony na normalnym obiekcie Tremplin du Praz, gdzie punkt HS umiejscowiony jest na 96 metrze.

Zawody wygrała Katharina Althaus przed Sarą Takanashi i Yūki Itō. W kwalifikacjach do zawodów miały wystąpić również reprezentantki Polski, ale z powodu tego, że sprzęt nie dotarł na miejsce startu ostatecznie nie wystartowały.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Harald Häfker.

Wyniki

Kwalifikacje

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3005/2018JP3005PROG.pdf
 Wyniki kwalifikacji do konkursu indywidualnego - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3019/2018JP3019RLQ.pdf
 Wyniki konkursu indywidualnego - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3005/2018JP3005RL.pdf
 Klasyfikacja generalna LGP po konkursie w Courchevel - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3005/2018JP3005STGP.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursie w Courchevel - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3005/2018JP3005NCS.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2017 we Francji
Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017